Fülöp Beáta (1970. március 27. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Az 1993–94-es idény bajnoki gólkirálya.

Pályafutása

Klubcsapatban
1985 és 1990 között a Székesfehérvári Postás labdarúgója volt. 1990 óta játszott a Renova csapatában és két bajnoki címet, egy magyar kupa és szuperkupa győzelmet szerzett a csapattal. Az 1993–94-es idényben a bajnokság gólkirálya lett 44 góllal.

A válogatottban
1987 és 2000 között 67 alkalommal szerepelt a válogatottban és hét gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1991–92, 1992–93
 2.: 1990–91, 1993–94
 gólkirály: 1993–94 (44 gól)
 Magyar kupa
 győztes: 1993
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1993
 Német bajnokság
 bajnok: 1995–96

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 Futball '94, P & L Grafikai Kiadó, Budapest, 1995. 354–355. o. ISSN 1217-873X

1970-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Renova labdarúgói